

Челюсцин — село в гміні Чернеєво Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Челюсцин — село в гміні Пемпово Гостинського повіту Великопольського воєводства